Dubák může být:
 Dubák (houba) – lidový název hřibu dubového
 Dubák (příjmení) – české příjmení
 Dubák (rybník) – lidové označení pro Dubový rybník (okres Liberec)
 Dubák (salát) – lidový název pro salát dubáček